Чемпионат Бразилии 2022 — Серия А () — 66-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона Серию A покинули «Гремио», «Баия», «Спорт» и «Шапекоэнсе». Их заменили «Ботафого», «Гояс», «Коритиба» и «Аваи», занявшие соответственно места с 1-го по 4-е в Серии B 2021.

Серия A

Команды

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Хет-трики

Игрок месяца

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии на сайте cbf.com.br 
 Чемпионат Бразилии на RSSSF 
 Статистика чемпионата на Soccerway 

Бразилия
Футбол в Бразилии в 2022 году
2022